Província d'Hormozgan
 Batalla d'Hormozgan (Hormozdgan)